Platzhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Platzhoff (1821–1887), deutscher Kaufmann
 Walter Platzhoff (1881–1969), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Platzhof